Блоссом Рок (, известная также как Мэри Блейк и Блоссом Макдональд, 21 августа 1895, Филадельфия — 14 января 1978, Лос-Анджелес) — американская актриса, старшая сестра актрисы Джанет Макдональд.

Биография 
Эдит Макдональд родилась в Филадельфии, Пенсильвания, и была второй дочерью Дэниэла и Энн Макдональд. Её отец был контрагентом и политиком. Ещё в молодости она со старшей сестрой Элзи и младшей Джанет Макдональд стала заниматься театральной подготовкой. Позже Эдит и Джанетт выступали также в водевилях в Филадельфии.

После переезда в Нью-Йорк Эдит в 1926 году вышла там замуж за Кларенса Рока, с которым в последующие три года гастролировала с водевилями. После окончания гастролей она некоторое время играла в театрах, прежде чем подписала контракт с «MGM», взяла псевдоним Мэри Блейк и в 1937 году дебютировала в фильме «». С 1938 по 1942 год она исполняла роль телефонистки Салли в девяти фильмах про доктора Килдара. В последующие годы она продолжала сниматься в небольших эпизодических ролях. Наиболее примечательной стала её роль бабушки в телесериале «Семейка Аддамс», в котором она снималась с 1964 по 1966 год.

В 1966 году Мэри прекратила сниматься и поселилась в Кинематографическом доме для пожилых актёров в Калифорнии. Она умерла 14 января 1978 года от инфаркта в Лос-Анджелесе в возрасте 82 лет. Она похоронена на кладбище Форест-Лаун в Глендейле.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Умершие от инфаркта миокарда
Актрисы театра США
Киноактрисы США